Municipio de Kearney puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Kearney (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Kearney (condado de Clay, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clay.